Открытый чемпионат Гуанчжоу 2013 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых хардовых кортах местного городского международного теннисного центра.

Турнир-2013 является 10-м по счёту, проводящимся здесь. В этом году он относился к международной категории турниров, проводящихся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Гуанчжоу с 16 по 22 сентября 2013 года. Турнир продолжал азиатскую серию соревнований, проходившую между US Open и итоговым турниром в Софии.

Первым номером посева в одиночном турнире стала Сорана Кырстя (№ 22 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Чжан Шуай становится пятой в истории представительницей Китая, выигравшей одиночное соревнование в рамках тура ассоциации. Три из пяти этих теннисисток побеждали на призе в Гуанчжоу.
 Ваня Кинг сыграла в финале соревнования протура впервые за 93 месяца.

Парный разряд

Факты 
 Се Шувэй выигрывает 4-й титул в сезоне и 13-й за карьеру в туре ассоциации.
 Пэн Шуай выигрывает 4-й титул в сезоне и 11-й за карьеру в туре ассоциации.

Примечания

См. также 
 Открытый чемпионат Гуанчжоу по теннису
 WTA Тур 2013
 Международные турниры WTA
 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль на сайте WTA
 

Китай
Теннис
Сентябрь 2013 года
2013